«Генерал Коцебу» — российский двухпалубный товаро-пассажирский колёсный пароход смешанного плавания. Был построен по заказу Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ) на верфи «C. Mitchell & С°» в Ньюкасл-апон-Тайне в 1866 году. 16 апреля 1895 года потерпел крушение у мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова после столкновения с транспортом Черноморского флота «Пендераклия».

История парохода 
Название получил в честь действующего генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Павла Евстафьевича Коцебу.

8 сентября 1866 года газета London Times писала: 

Одно из ключевых событий в истории парохода — открытие Суэцкого канала. «Генерал Коцебу» стал первым российским пароходом, вошедшим в канал 4 (17) ноября 1869 года. В составе делегации на борту парохода находились официальные лица, депутаты, журналисты. Среди них: директор РОПиТа Николай Матвеевич Чихачёв, государственный и общественный деятель Николай Николаевич Сущов, адмирал Михаил Осипович Дюгамель, горный инженер, журналист Константин Аполлонович Скальковский, гидрограф Михаил Павлович Манганари, участник Крымской войны Александр Алексеевич Киреев, историк и публицист Петр Карлович Щебальский, профессор Новороссийского университета Роберт Васильевич Орбинский, гидротехник Эдуард Иванович Тилло, морской инженер, барон Евгений Богданович Тизенгаузен, высокопоставленный русский чиновник Семён Александрович Мордвинов, военный инженер, журналист Дмитрий Иванович Романов, художник-маринист Иван Айвазовский с младшей дочерью Жанной и другие. Под впечатлением этого события Айвазовским была написана картина «Суэцкий канал» (1869) и ряд других пейзажей Египта.

В 1884 году пароход был капитально перестроен на верфи РОПиТ в Севастополе.

В 1893 году пароход получил серьёзные повреждения, столкнувшись с пароходом РОПиТ «Князь Потёмкин» в Днепро-Бугском лимане. В 1895 году был снова отремонтирован в севастопольском адмиралтействе.

Затонул 16 апреля 1895 года в 12 милях от мыса Тарханкут после столкновения с пароходом Черноморского флота «Пендераклия».

Дальнейшие события 

В 2013 году пароход, лежащий на глубине 44 метров, был обнаружен и обследован сотрудниками Черноморского центра подводных исследований. В результате подводных работ со дна были подняты отдельные предметы: фрагмент палубной плитки Минтона, страховой сертификат Ллойда на якоря и цепи, датированный 1867 годом, столовые посеребренные приборы. Все предметы после реставрации включены в фондовое собрание ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований».

В июне 2018 года команда подводно-исследовательской экспедиции «Нептун» под руководством Романа Дунаева обследовала пароход и обнаружила за слоем ила в большом зале на стене фрагменты 10 картин. Предположительно, они могли быть написаны известным художником-маринистом Иваном Айвазовским. Окончательно установить авторство живописных полотен в настоящее время невозможно  — при подъёме их красочный слой может быть утрачен, а чтобы этого избежать, необходимо провести сложные подготовительные работы.

Примечания

Литература 
 Новая катастрофа на Чёрном море: Гибель парохода «Генерал Коцебу». Одесса: Е. А. Губанов, 1895. 32 с.
 Гибель парохода Русского общества пароход[ства] и торговли «Ген. Коцебу». Одесса: Логинов, 1895. 16 с. 
 Трифонов Ю. Н., Лемачко Б. В. Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ), 1856—1932 / Серия: Пароходства России. СПб., 2009. 180 с.
 Вахонеев В. В. Колёсный пароход «Генерал Коцебу» // Нептун. 2015. № 6. С. 58—64.

Ссылки 

Появились в 1866 году в Великобритании
Транспорт в 1866 году
Затонувшие пароходы Российской империи
Кораблекрушения 1890-х годов
Транспортные происшествия 1895 года
Кораблекрушения в Крыму
1895 год в Крыму